Лотар — болото в России, на северо-востоке Первомайского района Томской области, на правобережье реки Улуюл, правого притока Чулыма.
 Лотар, Сусанна (1960—2012) — немецкая актриса.

  — имя ряда правителей во Франции, Германии и Италии.